

France 
 Rue de l'Amour, à Agde, dans l'Hérault, en Languedoc-Roussillon
 Rue de l'Amour, à Alignan-du-Vent, dans l'Hérault, en Languedoc-Roussillon
 Rue de l'Amour, à Amazy, dans la Nièvre, en Bourgogne-Franche-Comté
 Rue de l'Amour, à Autignac, dans l'Hérault, en Languedoc-Roussillon
 Rue de l'Amour, à La Garde-Freinet, dans le Var, en région PACA
 Rue de l'Amour, au Grau-du-Roi, dans le Gard, en Languedoc-Roussillon
 Rue de l'Amour, à Pomérols, dans l'Hérault, en Languedoc-Roussillon
 Rue de l'Amour, à Saint-Chinian, dans l'Hérault, en Languedoc-Roussillon
 Rue de l'Amour, à Saint-Georges-d'Orques, dans l'Hérault, en Languedoc-Roussillon
 Rue de l'Amour, à Saint-Papoul, dans l'Aude, en Languedoc-Roussillon
 Rue de l'Amour, à Marseillan dans l’hérault

Québec 
 Rue de l'Amour, à Mascouche, MRC Les Moulins, dans Lanaudière

Voir aussi 
 

Amour
Amour Rue